Уку Мазинг (; имя при рождении Хуго Альберт Мазинг , ); 11 августа 1909, хутор Эйну, Эстляндская губерния — 25 апреля 1985, Тарту) — эстонский теолог, поэт, фольклорист, философ, филолог, . Профессор Тартуского университета, лауреат звания Праведники мира института Яд ва-Шем (Израиль). Был известен как полиглот и ориенталист, занимался живописью, ботаникой и др.

Биография 
Родился на хуторе Эйну () в семье членов Евангелического братства. В 1930 году окончил Тартуский университет со степенью магистра богословия (по Ветхому завету и семитологии). 18 января 1937 года поменял своё имя Хуго Альберт () на Уку (). В 1939 году женился на Эхе Туулемаа (). Венчание состоялось в Церкви Св. Анны в деревне Мустьяла () на острове Сааремаа. В 1930-е годы входил в поэтическую группу «Волхвы», действовавшую в Тарту.

В период немецкой оккупации Эстонии вместе с женой скрывал у себя в доме еврейского студента Исидора Левина, впоследствии ставшего доктором филологических наук и профессором фольклористики. Автор работ по фольклору народов мира. Переводил с древнееврейского, санскрита, греческого, английского и других языков. Изучением, сохранением и распространением его наследия занимается специально созданная для этого Коллегия по наследию Уку Мазинга.

Творчество 

Большу́ю часть работ, написанных в советское время, Мазинг распространял через самиздат.

Эссеистика и научные труды 
 1935 «Abessiinlaste usust» / Noorte Juht, nr. 11, lk.341 jj.
 «Der Prophet Obadja» / Dissertatsioon. Alustas 1931, valmis 1935-36, kaitses alles 1947. EELK UI-s.
 «Zar’a Jaa’koobi arutamised»
 «Heebrea keele grammatika»
 1937 «Iisraeli rahva ajaloo autoriseeritud konspekt»
 1938 «Viimased kümme aastar Hiina arengus» / Nüüdse Hiina alused, Eesti Kirjanduse Selts, lk.85-108
 «Usundiloo mõttest»
 1939 «Taara päritolust» / Usuteaduslik Ajakiri 1/1939, lk.1-17.
 1942 «India filosoofiast» / Postimees 23.V, nr.122
 «Jaapani luulest» / Postimees 30.VI, nr. 152
 1943 «Hiina ja Jaapani usunditest» / Postimees 16, 17, 20, 21. 22, 26, 27.I
 «Hiina raamatust» / Postimees 17.V, nr.112
 «Miks Jaapanis kasutatakse hiina kirja?» / Postimees 5.IV, nr.79
 «Jaapanlased — aasia iseteadlik rahvas» / Postimees 29.V, nr.122
 «Saalomoni saartest» / Postimees 1942. nr. 305, 306, 307; 1943. nr.2
 1956 «Eksiilijärgse Juuda ajaloost» / EELK aastaraamat, lk. 75-92.
 1960 «Das Evangelium des Alten Testaments» / Communio viatorium, nr. 2, lk. 123—132, EELK, 1985. 
 1961 «Confessio amantis» / Communio Viatorum : Theological Quarterly 2/1961, lk 139—160, Praha
 1963 «Panta dynata» / Communio Viatorum, nr.4, lk. 242—262. EELK. Tln., 1988. lk. 22-36. 
 1967 «Eesmärk: elusamus» / «Edasi», 31. märts, nr. 76, lk.2
 1970 «Dharma as Norm» / nr. 3-4, lk. 109—118, EELK, 1991, lk. 21-28. 
 1973 «De hermeneutica» / Communio Viatorum, Praha, nr. 1-2, lk. 1-29
 1973 «Осетинские народные сказки». Зап. текстов, перевод, предисл, и примеч. Г. А. Дзагурова (Губади Дзагурти). Автор типологич. анализа сюжетов Исидор Левин при участии Уку Мазинга. М.: Наука. 598 с.
 1974 «Абхазские народные сказки». Пер. с абхазского. Сост. и автор примеч. К. С. Шакрыл. Предисл. К. С. Шакрыла и Ш. Х. Салакая. Авторы типологич. анализа сюжетов Исидор Левин и Уку Мазинг. М.: Наука. 464 с.
 1977 «Lisandeid XVII sajandi kirikuloole: Georg Müller», Keel ja Kirjandus, 1977, nr1, lk27-36.
 1979 «Elpida echomen» / Communio Viatorum, nr. 1, lk. 1-28
 1985 «Mõnedest paralleelidest Kaukaasia ja Eesti folklooris» ESA toimetsed nr.17, lk.101-121.
 1986 «Ülestõusmisest Philippose evangeeliumis» / EELK UI
 1987 «Aarded tellistes» ESA. nr.312, lk.78-92.
 1989 «Töid kristliku müstika alalt» / EELK UI
 1992 «Peccavi et passus sum, plura adhuc passurus» / «Akadeemia» 1992, nr.6, lk. 1155—1170
 1993  «Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt» / Ilmamaa (изд. также в 2008)
 1995 «Budismist» / Ilmamaa
 «Eesti usund» / Ilmamaa (изд. также в 1998)
 «Pessimismi põhjendus» / Ilmamaa
 1996 «Mälestusi taimedest» / Ilmamaa
 1998 «Meil on lootust» / Ilmamaa (изд. также в 2008)
 1999 «Eesti vanema kirjakeele lood»
 2000 «Üldine usundilugu» / Ilmamaa
 2002 «1343. Vaskuks ja vikaaria Lohult» / Ilmamaa
 2004 «Polüneesia usund» / Ilmamaa
  «Keelest ja meelest. Taevapõdra rahvaste meelest ehk juttu boreaalsest hoiakust» / издательство «Ilmamaa» (также печаталась по частям в журнале «Akadeemia» в 1989 году)
 2005   «Uku Masing ja Piibel»/ Ilmamaa

Стихи 
 1923 «Notturno» — первое опубликованное стихотворение / Uudismaa 3-4/ 1923, lk.4.
 1935 «Neemed vihmade lahte» 1930—1934 (печаталось также в 1959, 1985 и в 2001 гг.) / AUS
 1956 «Džunglilinnud» 1934—1945 (было опубликовано по ошибке под названием «Džunglilaulud», изд. также в 2001 г.) / Vaba Eesti
 1974 «Udu Toonela jõelt» 1930—1943 (изд. также в 2000 г., Luule I) / Maarjamaa
 1974 «Piiridele pyydes» 1945—1950 (изд. также в 2003 г., Luule IV) / Maarjamaa
 1983 «Aerutades hurtsikumeistriga» 1937—1947 (изд. также в 2000 г., Luule I) / Maarjamaa
 1985 «Kirsipuu varjus» 1948—1949 (изд. также в 2000 г., Luule I) / Maarjamaa
 1988 «Ehatuule maa» 1937—1939 (изд. также в 2001 г., Luule II) / Perioodika
 2000 «Roheliste radade raamat» 1926—1934 (Eellugu debüütluulekogule. Luule I) / Ilmamaa
 2001 «Miikaeli liturgiad» 1934—1936 (Luule II) / Ilmamaa
 «Roosikrantsi palved» 1936 (Luule II) / Ilmamaa
 «Itkud isale» 1949 (Luule II) / Ilmamaa
 «Itkud õele» 1983 (Luule II) / Ilmamaa
 2002 «Hannolaul» 1934—1940 (Luule III) / Ilmamaa
 «Unenägija tessaraktis» 1952—1956 (Luule III) / Ilmamaa
 2003 «Lohe vari» 1935—1941 (Luule IV) / Ilmamaa
 «Hurtsik lammutaks enda» 1947 (Luule IV) / Ilmamaa
 «Surija sandiristilt» 1951—1958 (Luule IV) / Ilmamaa
 2004 «1343» 1933 (Luule V) / Ilmamaa
 «Rubaiid» 1945 (Luule V) / Ilmamaa
 «Rarbetud õpetussalmid» 1965 (Luule V) / Ilmamaa
 «Gudea ja Hoosea» (Luule V) / Ilmamaa
 «Rahast ja võimust» 1958 (Luule V) / Ilmamaa
 «Georg Müller» 1960 (Luule V) / Ilmamaa
 «Kurtes Taevaskoja varisevat kallast» 1967—1970 (Luule V) / Ilmamaa
 2005 «Saadik Magellani pilvest» (Luule VI) / Ilmamaa
 «Arbujad. Valimik uusimat eesti lüürikat» Антология поэзии, составленная Антсом Орасом / Eesti Kirjastuse Kooperatiiv / 1938
 Поэтические сборники, вышедшие в издательстве «Ilmamaa»:
 I — «Roheliste radade raamat», «Udu Toonela jõelt», «Aerutades hurtsikumeistriga», «Kirsipuu varjus» / 2000
 II — «Neemed Vihmade lahte», «Miikaeli liturgiad», «Roosikrantsi palved», «Ehatuule maa», «Džunglilinnud», «Itkud isale», «Itkud õele» / 2001
 III — «Hannolaul», «Unenägija tessaraktist» / 2002
 IV — «Lohe vari», «Piiridele pyydes», «Hurtsik lammutaks enda», «Surija Sandiristilt» / 2003
  V — «1343», «Rubaiid», «Tarbetud õpetussalmid», «Gudea ja Hoosea», «Rahast ja võimust», «Georg Müller», «Kurtes Taevaskoja varisevat kallast» / 2004
 VI — «Saadik Magellani pilvest» I—III / 2005

Стихотворение Мазинга 
 Песнь солдат, отступающих под натиском нечистой силы 
Мы воины стана Господня, мы бросили дом и детей,
Под нами усталые кони и выжженный вереск степей,
За нами пустыня и пепел, летящий горячим дождем,
Мы сушу минуем и море и все за собою сожжем.
Топча свою тень, мы отходим, но все же уносим с собой,Как знамя, Господнего неба последний клочок голубой,Бренчат наши кости сухие, иступлены наши мечи,Изрублено тело, но сердце — как факел, горящий в ночи.Мы тонем в кровавой пучине, нам рот залепило золой,Саднят наши раны, но песня не молкнет над грешной землей,Мы дуем в дырявые трубы, скрываясь за полог огня,Мы воины, мы трубадуры недальнего Судного дня.И пусть эти долы и веси сгорят и погибнут в огне,Мы пяди живой не оставим нечистых царю — Сатане.Мы воины, мы трубадуры, увечный и голый отряд;Мы те, кто назад не вернется, за труд не получит наград,Кто ангельских крыл не коснется, кто злою судьбою гоним,Уже никогда не предстанет, Господь, перед ликом Твоим.Мы скоро умрем, но мы знаем, что кровь бесконечно нежна,Святого престола Господня сумеет коснуться она.И пусть только эта надежда нам брезжит на бранном пути,Мы верим: на древе Господнем сердца наши будут цвести.Рабы Твои, в гари и смраде мы помним небес синеву,И Белый Корабль избавленья мерещится нам наяву,И все же мы прочь отступаем, снимаем повсюду посты,И топчем, и рубим, и рушим, и жжем за собою мосты.''
Перевод Светлана Семененко.

Проза 
 1934 «Anatoti prohvet» novell (изд. также в 1993, 2008 гг.)
 1989 «Rapanui vabastamine ehk kajakad Jumalate kalmistul» . Роман.

Драма 
 1995  «Palimplastid» фантастическая пьеса.

Переписка 
 «Uskuda, elada. 59 kirja Kiivitile» — Ilmamaa 2006
 «Karl Ristikivi ja Uku Masingu kirjavahetus» — Eesti Kirjandusmuuseumi Aastaraamat 1996. Tartu, 1996, lk.165-212.
 «Ma mäletan elu: Uku Masingu kirjad Vello Salumile aastaist 1963—1965» — Akadeemia 1990, nr. 12, lk.2625-2645; 1991, nr. 1, lk. 160—176.
 «Kirjad Linnart Mällile» — Wellesto album. Oulu, 1988, lk. 142—145.
 «Kiri Bernhard Kangrole» — Tulimuld 1991, nr. 4, lk. 182—184.

Переводы 
 1936 Rabindranath Tagore, «Gitandžali; Aednik». Перевод с английского и предисловие: Хуго Мазинг. (Серия Лауреаты Нобелевской премии.) Tartu: Loodus, 304 стр.; 2. изд. 1940, добавлено предисловие Уильяма Батлера Йейтса
 1953 Rabindranath Tagore «Laulupalvelus = Gitandžali». Toronto: Orto.
 1956 Rabindranath Tagore, «Aednik». Toronto: Orto.
 1964 Переводы с греческого языка «Kreeka kirjanduse antoloogia». Eesti Riiklik Kirjastus.
 1969 «Vetāla kakskümmend viis juttu». Перевод с санскрита Уку Мазинга, комментарии Уку Мазинга и Линнарта Мялля. Tallinn: Eesti Raamat.
 1971 Lucretius Carus, «Asjade loomusest», перевод с латыни. «Rooma kirjanduse anatoloogias», Tallinn: Eesti Raamat.
 1974 Rabindranath Tagore, «Aednik». Eessõna: Ain Kaalep. Loomingu Raamatukogu (LR) nr 45/46.
 1976 Rabindranath Tagore, «Gitandžali». LR nr 3/4.
 1984 Переводы с итальянского и французского «Renessansi kirjanduse anataloogias», Tallinn: Eesti Raamat.
 1985 «Paadimehe tõed. Katalaani muinasjutte», перевод с каталанского яз.. Tallinn: Kunst.
 1986 Evangeelium Tooma järgi ja evangeelium Philippose järgi. Перевод с коптского яз.. EELK Usuteaduse Instituudi Toimetised nr2.
 1989 «Uus Testament ja Psalmid ehk Vana Testamendi Laulud», перевод с иврита и древнегреческого Тоомас Пауль, Уку Мазинг, Хиллар Пыльд, Калле Касемаа. Tallinn: EELK Konsistoorium.
 1992 Šmuel Josef Agnon «Jutustusi» (Шмуэль Йосеф Агнон. «Рассказы»), перевод с иврита. (в 1948 году сделан перевод рассказа «Puuraiuja» («Дровосек»), а в 1967 г. ещё 13-ти рассказов). Tallinn: Aviv (издательство «Авив». Таллин).
 1994 Šmuel Josef Agnon «Teine nägu».(там «Vaenlasest lembijaks»), перевод с иврита. Tallinn: Perioodika.
 1996 Cyril Edwin Mitchinson Joad, «Sissejuhatus filosoofiasse», перевод с англ. Tartu: Ilmamaa.
 1997 «Tankad. Jaapani luulet Uku Masingu tõlkes». Tartu: Ilmamaa.
 1997 «Haikud. Jaapani luulet Uku Masingu tõlkes». Tartu: Ilmamaa.
 1999 Claude Houghton «Kolmanda korruse tagumise ajutine», перевод с англ. Tallinn: Logos.
 2004 «Rabi Nahmani imelised lood», перевод с иврита Уку Мазинг, Калле Касемаа, Рахель М. Касемаа. Tallinn: Varrak.
 2005 «Lugalbandalaul», перевод с шумерского яз., kogus «Muinasaja kirjanduse anataloogia». Tallinn: Varrak.
 2005 «Tooma evangeelium», перевод с коптского яз. Tartu: Johannes Esto Ühing].
 2005 «Filippose evangeelium», перевод с коптского яз. Tartu: Johannes Esto Ühing.
 2005 Meister Eckhart, «Jumaliku lohutuse raamat», перевод с нем. яз. Tartu: Johannes Esto Ühing.
 2006 Rabindranath Tagore  «Gitandžali. Aednik. Puuvilja kogum».] Tartu: Ilmamaa.
 2006 «Pärlilaul», с сирийского яз.. Tartu: Johannes Esto Ühing.
 2006 «Manilaste laule», перевод с коптского яз. Tartu: Johannes Esto Ühing.
 2006 «Vanakreeka kirjanduse antoloogia». Seal tõlkeid vanakreeka keelest. Tallinn: Varrak.
 2007 «Tuhande ja ühe öö jutte», перевод с араб. яз. Tartu: Johannes Esto Ühing.
 2007 Hieronymus, Gennadius, «Kuulsatest meestest (De viris inlustribus)», перевод с латыни. Tartu: Johannes Esto Ühing.
 2007 Louise Labé, «Eleegiad ja sonetid», перевод с франц. яз. Tartu: Ilmamaa.
 2008 [1947] Rabindranath Tagore, «Hinge sosistused» Факсимиле рукописного текста перевода. Tartu: Ilmamaa.

Примечания

Ссылки 
 Памятная табличка в честь Эхи и Уку Мазингов на Аллее праведников в Мемориале Яд ва-Шем в Иерусалиме
 Фотография памятника на могиле Уку Мазинга
 EKM aastaraamat. Переписка Карла Ристикиви с Уку Мазингом
 

Преподаватели Тартуского университета
Востоковеды Эстонии
Полиглоты
Персоналии:Холокост в Эстонии
Похороненные на кладбище Раади
Коптский язык